Bataille de Machecoul correspond à plusieurs batailles:
Bataille de Machecoul (22 avril 1793)
Bataille de Machecoul (10 juin 1793)
Bataille de Machecoul (31 décembre 1793)
Bataille de Machecoul (1794)